Сезон 2014/2015 — 7-й сезон «Ротора» в первенстве ПФЛ, а также 24-й сезон клуба в чемпионатах России. Перед началом сезона клуб из-за недофинансирования решил сняться с розыгрыша первенства ФНЛ и успешно пройдя процедуру лицензирования заявился в зону «Юг» первенства ПФЛ. По окончании первого этапа клуб снялся с первенства ПФЛ из-за сложного финансового положения.

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Лето 2014

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Выкуп контракта

Матчи

Товарищеские

Кубок России

Первенство ПФЛ. Зона «Юг»

Первый этап. Вторая группа

Статистика

Индивидуальная

В ПФЛ

Минуты на поле

Дисциплинарные показатели

Голы

Капитаны

Форма

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица. Вторая группа 

Примечание: по окончании первого этапа клуб снялся с первенства из-за сложного финансового положения.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Ротор» в ПФЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 

2014/2015
Ротор